

Construction
 Brèche : ouverture causée à un mur de clôture par mal-façon, caducité ou faite afin d'y faire passer des voitures ou équipages de maçonnerie.

Géologie 

 La brèche est un type de roche détritique de la famille des conglomérats
 La Brèche de Roland, trouée naturelle dans les Pyrénées

Zoologie 
 La Brèche (Shargacucullia verbasci) est une espèce de lépidoptères.

Hydronyme 
La Brêche ou  Brèche est une rivière française située dans le département de l'Oise.

Toponymes 
 Montreuil-sur-Brêche est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.
 Reuil-sur-Brêche est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.
 Brèches est une commune française du département d'Indre-et-Loire.
 La Brèche est la place centrale de la ville de Niort.

Littérature / Bande dessinée 
 La Brèche, roman de science-fiction de Christophe Lambert (2005)
 La Brèche, le huitième album de la série bande dessinée Neige

Cinéma 
 La Brèche de Roland, film (2000)
 La Brèche, film (2007)

Télévision 
 La Brèche (The Lifeforce Experiment), téléfilm (1994).

Homonymie de toponyme

de:Breccia